Премијер лига сезоне 1996/97. била је пета сезона такмичења од његовог формирања 1992. године. Током већег дела сезоне, надјачавали су се водећи шампиони, Манчестер јунајтед, заједно са клубовима Њукасл јунајтед, Арсенал и Ливерпул. Титулу је на крају освојио Манчестер јунајтед, након пораза Ливерпула и Њукасл јунајтеда у претпоследњим утакмицама сезоне.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премјиер лиге за сезону 1996/1997

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Премијер лига
Сезона 1996/97. у енглеском фудбалу